Госпиталь (больница, клиника) Джонса Хопкинса () является университетской клиникой и центром биомедицинских исследований Медицинского факультета университета Джонса Хопкинса.

Расположен в Балтиморе, штат Мэриленд (США).

История 
Больница была основана на деньги, полученные по завещанию филантропа  Джонса Хопкинса (в то время было самым крупным благотворительным наследством в истории Соединенных Штатов — 7 млн долларов США, что соответствует примерно 137,3 млн долларов в 2013 году). По мысли Хопкинса, учреждение должно было сочетать в себе лечение пациентов с преподаванием лечебного дела студентам и проведением научных исследований, также должны были быть построены: больница, аффилированные учебные заведения, университет и детский дом. Первые планы устройства больницы были разработаны хирургом Джоном Шоу Биллингсом. Архитектурный проект выполнен Джоном Рудольфом Нирнзее и завершён Эдвардом Кларком Каботом из Бостонской фирмы Кабот и Чендлер. Открытие состоялось 7 мая 1889 года.

Первый медицинский персонал — четыре врача, известных как «большая четверка»: патологоанатом Уильям Генри Уэлч, хирург Уильям Стюарт Халстед, терапевт Уильям Ослер и гинеколог Говард Этвуд Келли.

Больница Джонса Хопкинса и Школа медицины Джонса Хопкинса являются учреждениями-основателями современной американской медицины и родоначальниками многочисленных традиций.

В госпитале были заложены основы многих медицинских специальностей, включая нейрохирургию, урологию, гинекологическую патологию, эндокринологию, педиатрию, кардиохирургию и детскую психиатрию. Здесь впервые были проведены радикальная мастэктомия при раке молочной железы (до этого времени такой диагноз означал смертный приговор), операции на щитовидной железе, желчных протоках, при грыже, кишечной и артериальной аневризмах. Здесь впервые стали применять хирургические перчатки.

В 1893 году Госпиталь Джонса Хопкинса одним из первых медицинских школ стал допускать к обучению женщин. Решение начать совместное обучение стало результатом нехватки средств. Четыре дочери попечителей предложили собрать деньги, необходимые для открытия школы, но с условием приглашения в университет женщин. После нескольких обсуждений попечители согласились с их условиями и приняли финансовую помощь, против выступил только Уильям Генри Уэлч.

Современное состояние 
Больница Джонса Хопкинса — один из крупнейших, наиболее современных медицинских центров мира. Она занимает, по отчету U.S. News and World Report, первое место среди лучших больниц США в течение 20 лет подряд.

Клинические отделы 

Отдел медицинской информатики

Больница эпидемиологии и инфекционного контроля

Интервенционной нейрорадиологии

Ревматология

Центр симуляции

ЛОР центр

Центр социальной работы (медицинской и хирургической)

Центр трансплантации и пересадки органов

Транспортной медицины

Специализация 
 

-ЛОР
-Гинекология
-Нейрохирургия и неврология
-Урология
-Ревматология
-Болезней почек
-Офтальмология
-Психиатрия

-Диабета и эндокринологии
-Гастроэнтерология
-Гериатрия
-Кардиология и кардиохирургия
-Онкология
-Пульмонология
-Ортопедия
-Реабилитации

Известные сотрудники 
 Карсон, Бен — директор клиники детской хирургии 1984—2013.

Примечания

Ссылки 
 Краткая справка о Госпитале Джон Хопкинс

Здания и сооружения Балтимора
Появились в 1889 году
Объекты Национального реестра исторических мест в Мэриленде
Госпитали США